Bernard Boissier – calciatore francese
François Boissier de Sauvages de Lacroix – medico e botanico francese
Gaston Boissier – latinista e storico francese
Pierre Edmond Boissier – botanico svizzero
Yves Boissier – schermidore francese